Arkansas City (Arkansas)
 Arkansas City (Kansas)